Woodland Park (natuurgebied), een natuurpark bij de stad Seattle in de Verenigde Staten
Woodland Park (Colorado), een plaats in de staat Colorado in de Verenigde Staten
Woodland Park (New Jersey), dorp in New Jersey